Brug (bouwwerk) - een verbinding tussen twee punten die gescheiden zijn door een rivier, dal, weg of ander overbrugbaar obstakel
Overbruggingsoperatie - een chirurgische techniek die vernauwingen van de kransslagaders van het hart aanpakt
Overbruggingskrediet -  een lening die een beperkte periode in de tijd moet overbruggen
Overbruggingshypotheek - een hypotheekvorm waarbij de klant de overwaarde van zijn oude huis leent, om deze in zijn nieuwe huis te kunnen inbrengen
Overbruggingslijfrente - een tijdelijke lijfrente tot aan de 65-jarige leeftijd en/of de datum dat een pensioen ingaat

Zie ook
Brug (doorverwijspagina)